Карла Мари Бойд (; в замужестве Портер (); род. 31 октября 1975 года в Уинъярде, штат Тасмания, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации и женской национальной баскетбольной лиге. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1998 года, однако ещё до начала очередного сезона ВНБА заключила контракт с клубом «Детройт Шок». Играла на позиции лёгкого форварда.

В составе национальной сборной Австралии она выиграла бронзовые медали Олимпийских игр 1996 года в Атланте и серебряные медали Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, а также стала бронзовым призёром чемпионата мира 1998 года в Германии.

Ранние годы 
Карла Бойд родилась 31 октября 1975 года в городе Уинъярд (штат Тасмания).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте olympics.com.au
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Аделаида Лайтнинг»
Игроки «Детройт Шок»
Игроки ЖБК «Вупперталь»
Игроки ЖБК «Тарб Жесп Бигор»
Игроки «Таунсвилл Файр»